Rádio Elvas é uma estação de rádio do concelho de Elvas, (Portugal).    

Emite nas frequências 91.5 MHz, 103.0 MHz e 104.3 MHz da banda FM e pode ser ouvida em toda a região do Alentejo, Estremadura espanhola e à Beira Tejo.   

A Rádio Elvas também faz emissão através da Internet, podendo ser ouvida em qualquer sítio do mundo através do site oficial www.radioelvas.com e também num endereço mms.   

A Rádio Elvas é propriedade do Grupo Alentejo em FM, que detém também a Rádio Campo Maior e a Rádio Nova Antena de Montemor-o-Novo.  

Em 2010 roubou a liderança à Rádio Portalegre e em 2017 voltou a ser a rádio mais ouvida da região do Alentejo pelo 7.º ano consecutivo.

História da Rádio Elvas 
A Rádio Elvas iniciou as emissões regulares em 10 de Fevereiro de 2001. Esta data coincide com o aniversário do início de emissões da extinta RDP- Rádio Elvas, em 1975.
À meia-noite desse dia, a Rádio Elvas começou a emitir na frequência 89.5 MHz com a potência de 500 W.

A 15 de Agosto de 2001, a Rádio Elvas começa também a emitir na frequência 104.3 MHz, uma micro-cobertura para a cidade de Elvas e arredores, que chega também a Campo Maior e Badajoz.

A 7 de Maio de 2004, a Rádio Elvas mudou a frequência do emissor principal de 89.5 para 91.5 MHz. Esta mudança permite a rádio chegar melhor e mais longe, aos distritos de Portalegre e Évora, além da região da Estremadura na Espanha.

Em meados do ano 2010, a Rádio Elvas melhorou a cobertura nas freguesia de São Vicente, instalando mais um emissor em 103.0 MHz.

Ligações externas
 radioelvas.com
 radioelvas.blogspot.com
 www.facebook.com/radioelvas/?ref=bookmarks

Estações de rádio de Portugal
Estações de rádio fundadas em 2001
Fundações em Portugal em 2001